

Musica 
Cronache – album di Antonello Venditti
Cronache – album dei DLH Posse
Cronache – album di Joe Sentieri
Cronache – gruppo musicale italiano

Altro 
Libri delle Cronache – testi della Bibbia
Cronache – rivista

Pagine correlate
Cronaca